Schloss Károlyi ist der Name folgender Schlösser:

 Schloss Károlyi (Balc) in Rumänien
Schloss Károlyi (Beregsurány) in Ungarn
 Schloss Károlyi (Carei) in Rumänien
 Schloss Károlyi (Derekegyház) In Ungarn
 Schloss Károlyi (Fehérvárcsurgó) in Ungarn
 Schloss Károlyi (Fót) in Ungarn
 Schloss Károlyi (Füzérradvány) in Ungarn
Schloss Károlyi (Kőkapu) in Ungarn
Schloss Károlyi (Macea) in Rumänien
 Schloss Károlyi (Nagymágocs) in Ungarn
Schloss Károlyi (Palárikovo) in der Slowakei
 Schloss Károlyi (Parádfürdő) in Ungarn
 Schloss Károlyi (Parádsasvár) in Ungarn
Schloss Károlyi (Stupava) in der Slowakei
 Schloss Károlyi (Szegvár) in Ungarn
 Schloss Károlyi (Tiborszállás) in Ungarn
Schloss Károlyi (Zalaszentgrót) in Ungarn

Siehe auch:

 Károlyi, ungarisches Adelsgeschlecht